

Языки 
 Дз — диграф, обозначающий африкативный звук [d͡z]

Прочее 
ДЗ, Дз или дз — многозначная аббревиатура
 Донецкая железная дорога (Донецька залізниця)
 ДЗ — договор залога
 ДЗ — дроссельная заслонка
 ДЗ — дверь защитная
 ДЗ — денежный запас
 ДЗ — дальнее зарубежье
 ДЗ — дежурное звено
 ДЗ — дебиторская задолженность
 ДЗ или ДЗО — департамент здравоохранения
 ДЗ — двойная запись
 ДЗ — дистанционная защита
 ДЗ — деформируемое зеркало
 ДЗ — динамическая защита (активная броня)
 Дз — дивертикулёз
 дз — домашнее задание, домашняя задача
 ДЗ — дипольное (электромагнитное) зондирование
 ДЗ — дистанционное зондирование
 ДЗ — дальнейшая задача
 ДЗ — дирекция заказчика
 ДЗ или дымзавеса — дымовая завеса
 ДЗ — дизельное зимнее (топливо)
 д-з — диагноз
 ДЗ-дифференцированный зачёт

См. также 

 Ꚉ